

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Barcinek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica 
 Barcinek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn
 Barcinek – część wsi Bugaj w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska